Локлир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Локлир, Хизер (род. 1961) — американская актриса и продюсер, 
 Локлир, Эштон (род. 1998) — американская гимнастка, член сборной команды США